Köseler steht für:

 Köseler (Ovacık), Dorf im Landkreis Ovacık, Provinz Tunceli, Türkei 
 Köseler (Korkuteli), Dorf im Landkreis Korkuteli, Provinz Antalya, Türkei
 Köseler (Tomarza), Dorf im Landkreis Tomarza, Provinz Kayseri, Türkei

Köseler ist der Familienname folgender Personen:

 İrem Köseler (* 1996), türkische Handball- und Beachhandballspielerin